Giacomo Lombardi (Belo Horizonte, Minas Gerais) é um compositor, arranjador e tecladista brasileiro. É também um dos fundadores e donos da marca de roupas Vide Bula.

Giacomo ficou conhecido por seu trabalho na banda mineira de rock progressivo Saecula Saeculorum e também por sua participação, com Marcus Viana, no grupo Sagrado Coração da Terra.

Filho de uma família de imigrantes italianos, desde pequeno envolveu-se com música, tocando e aprendendo com seu pai, que era maestro, professor de música e multiintrumentista. Desenvolveu grande familiaridade com o piano e aos doze anos já dava aulas de música e compunha, começando também, nos anos sucessivos, sua carreira na noite. As aulas e os shows foram uma fonte de renda para a família, que não possuía muitos recursos.

Deixou os palcos na década de 1980 para fundar, com sua irmã - a designer e também musicista Roberta Navarro -, seu cunhado - o advogado e empresário Roberto Navarro - e também sua esposa Adriana Rios Lombardi a marca de roupas Vide Bula, que logo atingiu sucesso nacional com roupas ousadas e arrojadas desenhadas por Roberta e Giacomo quando, em 1985, Nina Hagen e Rod Stewart vieram ao Brasil para tocar na primeira edição do Rock in Rio e vestiram as roupas da marca.

Lombardi participou do retorno aos palcos do Saecula Saeculorum, ao lado de Marcus Viana, em 2007.

Tecladistas de Minas Gerais
Pianistas de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais
Arranjadores de Minas Gerais
Estilistas de Minas Gerais
Naturais de Belo Horizonte
Brasileiros de ascendência italiana